Новозахаркино — название населённых пунктов в России:
 Новозахаркино — село в Духовницком районе Саратовской области.
 Новозахаркино — село в Петровском районе Саратовской области.